Алекса́ндр Разумо́вский:
 Разумовский, Александр Владимирович (1907—1980) — советский писатель, драматург, сценарист, режиссёр.
 Разумовский, Александр Юрьевич (род. 1955) — советский и российский детский хирург, специалист в области торакальной хирургии, член-корреспондент РАН (2016).